Малое Фролово — название населённых пунктов в России:
 Малое Фролово — деревня в Тетюшском районе Республики Татарстан.
 Малое Фролово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.